Die Bridgestone Doubles 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 30. Januar bis 1. Februar 1987 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in der Präfektur Tokio